El término Son Dureta puede usarse para referirse a:

Son Dureta (barrio): Barrio del distrito de Poniente de la ciudad de Palma de Mallorca.
Hospital Son Dureta: Antiguo centro médico situado en el barrio homónimo.